SJT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mathis Field, San Angelo (Texas), Stati Uniti
 sjt – codice ISO 639-3 della lingua sami di Ter